Домкхар Ташичолинг ()— дворец в гевоге Чуммэй в Бумтанге, в центральном Бутане.

В двухстах метрах от дворца расположена монашеская школа Ташичолинг

История 
Второй король Бутана Джигме Вангчук построил дворец в 1937 году, это место стало его летней резиденцией. В 2004 году дворец был отремонтирован, чтобы стать резиденцией Тонгса-пенлоп, теперь Пятого короля Бутана (Джигме Кхесар Намгьял Вангчук)  .

Монастырскую школы построил Третий король Бутана Джигме Дорджи Вангчук для Шестнадцатого Кармапы в  1968 году. Внутри имеются образцы монастырской росписи в стиле Карма Гадри, типичной для восточного Тибета.

Примечания 

Архитектура Бутана
Здания и сооружения, построенные в 1937 году
1937 год в Бутане
Бумтанг
Буддийские храмы и монастыри Бутана